Chondros steht für:

 Chondros (Iraklio), ein Ort auf Kreta

Chondros ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Chondros (* 1958), griechischer Politiker